Olms steht für:

 Edition Olms, Schweizer Buchverlag
 Georg Olms Verlag, deutscher Buchverlag

Olms ist der Familienname von:
 Ellen Olms (* 1950), deutsche Politikerin (AL)
 Gustav Olms (1865–1927), deutscher Maler und Illustrator
 Walter Georg Olms (* 1927), deutscher Verleger